Сергей Лапин:
 Лапин, Сергей Георгиевич (1912—1990) — советский партийный и государственный деятель.
 Лапин, Сергей Иванович (? — 1919) — революционер, партийный и государственный деятель.
 Лапин, Сергей Сергеевич (род. 1988) — украинский боксёр.
 Лапин, Сергей Юрьевич (род. 1962) — украинский тренер по боксу.